Sevier County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Sevier County, Arkansas
 Sevier County, Tennessee
 Sevier County, Utah